El viaje a ninguna parte puede referirse a:

 El viaje a ninguna parte (1985), novela de Fernando Fernán Gómez;
 El viaje a ninguna parte (1986), película española dirigida por Fernando Fernán Gómez;
 El viaje a ninguna parte (2004), álbum musical de Enrique Bunbury.